Ženská dvouhra Mallorca Open 2016 probíhala v polovině června 2016. Do singlové soutěže mallorského tenisového turnaje nastoupilo třicet dva hráček.

V premiérovém ročníku travnaté události byla nejvýše nasazená světová dvojka Garbiñe Muguruzaová vyřazena v úvodním kole. Porazila ji Kirsten Flipkensová, která tím vyrovnala poměr vzájemných zápasů na 2–2, když oba vyhrála na trávě. Poprvé v kariéře také dokázala porazit světovou dvojku.

Vítězkou dvouhry se stala šestá nasazená Francouzka Caroline Garciaová, jež ve finále za 1:17 hodin zdolala lotyšskou tenistku Anastasiji Sevastovovou po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–4. V probíhající sezóně si připsala po květnovém triumfu na Internationaux de Strasbourg druhé turnajové vítězství, které představovalo třetí singlový titul na okruhu WTA Tour a první na travnatém povrchu.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Mallorca Open
Tenis ve Španělsku v roce 2016
WTA Tour 2016